Серт — фамилия. Известные носители:
 Серт, Ивана (род. 1979) — турецкая модель сербского происхождения.
 Серт, Мизиа (Мария София Ольга Зинаида Киприановна Годебская; 1872—1950) — французская пианистка, муза и покровительница поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйка салона.
 Серт, Хосе Мария (1874—1945) — испанский и каталонский художник-монументалист.
 Серт, Хосе Луис (1902—1983) — испанский и каталонский архитектор.